Geografie van Engeland:
Stafford (Devon), een plaats in het graafschap Devon
Stafford (district), een district (borough) in het graafschap Staffordshire
Stafford (Staffordshire), een plaats in dit district
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Stafford (Kansas)
Stafford (Ohio)
Stafford (Texas)
Stafford (Virginia)

Overige:
Stafford (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Stafford Rangers FC, een Engelse voetbalclub
Staffordgambiet, een schaakopening
Staffordshire-bulterriër, een hondenras

Personen met de achternaam Stafford
Jo Stafford, een Amerikaanse zangeres
Michelle Stafford, een Amerikaanse actrice
Thomas Stafford, een Amerikaanse astronaut